Bazallo ist der Familienname folgender Personen:

 Gonzalo Bazallo (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Laura Bazallo (* 1983), uruguayische Leichtathletin